{{DISPLAYTITLE:(16048) 1999 JU23}}

A (16048) 1999 JU23 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. május 10-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16001–16500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói